Місячний сарос 138 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 15 жовтня 1521 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 30 березня 2982, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 82 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1460 років.

Серія містить 26 повних затемнень від 7 вересня 2044 до 8 червня 2495, 7 часткових перед повними від 24 червня 1918 до 28 серпня 2026 і 6 часткових після повних від 19 червня 2513 до 13 серпня 2603.

Попереднім у серії було часткове затемнення 16 серпня 2008 і наступним буде останнє часткове у ній 28 серпня 2026.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 48-е, яке відбудеться 24 березня 2369 і триватиме 105,4 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 138 

Місячні сароси